Huaraz (stad), de hoofdstad van de Peruaanse regio Ancash, de gelijknamige provincie en het gelijknamige district
Huaraz (provincie), een provincie in de Peruaanse regio Ancash
Huaraz (district), een district in de Peruaanse provincie Huaraz